Volovskij rajon 

 Volovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Lipeck
 Volovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Tula